Mixeddubbel i tennis vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 1 och 5 augusti 2012 på All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Medaljörer

Format 
32 spelare deltog i en vanlig utslagsturnering där den vinnande spelaren avancerade till nästa omgång.

Resultat

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2012